Wyniki Grand Prix Polski, piątej eliminacji Mistrzostw Świata Grand Prix w sezonie 1997.

Lista startowa 
Stawkę 17 stałych uczestników Grand Prix uzupełnił z dziką kartą Rafał Dobrucki. W nawiasach podano numery stałe.

 (8) Chris Louis (Wielka Brytania)
 (12) Brian Andersen (Dania)
 (3) Greg Hancock (Stany Zjednoczone)
 (5) Henrik Gustafsson (Szwecja)
 (15) Piotr Protasiewicz (Polska)
 (16) Rafał Dobrucki (Polska)
 (7) Mark Loram (Wielka Brytania)
 (13) Tomasz Gollob (Polska)
 (14) Sławomir Drabik (Polska)
 (6) Peter Karlsson (Szwecja)
 (10) Leigh Adams (Australia)
 (2) Hans Nielsen (Dania)
 (11) Jimmy Nilsen (Szwecja)
 (1) Billy Hamill (Stany Zjednoczone)
 (9) Simon Wigg (Wielka Brytania)
 (4) Tony Rickardsson (Szwecja)
 (17) Mikael Karlsson (Szwecja)
 (18) Andy Smith (Wielka Brytania)

Wyniki

Opis 
Zawody o Wielką Nagrodę Polski w 1997 były pierwszymi, w których wystartowało aż czworo Polaków, a drugimi w których w finale A wystąpiła dwójka z nich.

Turniej wygrał Greg Hancock, który ma przewagę aż dwunastu punktów. Do złotego medalu wystarczy mu zatem, piąte miejsce w ostatniej eliminacji w Vojens. Wicelider, Billy Hamill ma kolejne dwanaście punktów przewagi nad trzecim Tomaszem Gollobem.

Gollob we Wrocławiu był trzeci (choć wygrał rundę zasadniczą). Czwarty był Piotr Protasiewicz, który po raz pierwszy awansował do finału A. Dzięki dobrej pozycji w klasyfikacji przejściowej wystąpi także w ostatniej rundzie (nie będzie rezerwą toru). Sławomir Drabik zajął ósmą lokatę i awansował na dziesiątą pozycję w klasyfikacji. Do ósmej (premiowanej utrzymaniem się w cyklu) brakuje mu jednak dziewiętnastu punktów i szans na utrzymanie (tak jak Protasiewicz) szukać będzie musiał w GP Challenge. Ostatni z Polaków, Rafał Dobrucki, który zadebiutował w zawodach Grand Prix, zajął ostatnią punktowaną pozycję.

Klasyfikacja przejściowa

Zobacz też 
 Grand Prix Polski
 Żużlowe Grand Prix
 Żużlowe Grand Prix 1997
 Sezon żużlowy 1997

Polska
1997
1997 w polskim sporcie
Zawody sportowe we Wrocławiu